Niemcy:
 Wyler – część gminy (Ortsteil) Kranenburg w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Kleve

Osoby:
 Gretchen Wyler – amerykańska aktorka
 Hugo Wyler – szwajcarski chemik
 Maud Wyler – francuska aktorka
 Otto Wyler – szwajcarski malarz
 Robert Wyler – amerykański producent filmowy
 William Wyler – amerykański reżyser

Zobacz też:
 Wieler
 Wiler
 Willer